Scheiblich ist der Nachname von:

 Christine Scheiblich (* 1954), deutsche Ruderin
 Horst Scheiblich (1921–1993), deutscher Politiker (CDU), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Jens Scheiblich (1942–2010), deutscher Schauspieler